Javad Zarincheh (Teerã, 23 de julho de 1966) é um ex-futebolista profissional iraniano, defensor, atualmente treinador.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Treinadores de futebol do Irã
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998